Aravena ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Aravena (* 1967), chilenischer Architekt
 Alexander Aravena (* 2002), chilenischer Fußballspieler

 José Aravena (* 1978), chilenischer Radrennfahrer
 Manuel Aravena (* 1954), chilenischer Radrennfahrer
 Mario Antonio Aravena Bonilla (* 1985) chilenischer Fußballspieler
 Orlando Aravena (* 1942) chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Víctor Aravena Pincheira (* 1990) chilenischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Aravena Rock